Nessuno torna indietro – romanzo di Alba de Céspedes
Nessuno torna indietro – film del 1943
Nessuno torna indietro – miniserie televisiva del 1987